Аманс:
 Аманс — кантон во Франции, департамент Верхняя Сона
 Аманс — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Аманс — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.
 Аманс — коммуна во французском департаменте Об.
 Аманс — река во Франции.